Фабий Феликс Пассифил Паулин () — политический деятель раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.

Известен из ряда надписей: в амфитеатре Флавиев, на бронзовых табличках и т. п.

По-видимому, потомок Фабия Пасифила (политический деятель времён Феодосия)

Был префектом Рима не позднее 483 года, vir clarissimus et illustris.

См. также 
 Список префектов Рима

Источники 
 
 
 
 
 
 
 AE, 1923, 65

Литература 
 

Городские префекты